Мара́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Виллерсексель. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70332.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км северо-восточнее Безансона, в 19 км к юго-востоку от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Бассоль ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 42 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 27 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 18 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 50,0 %). Из 18 активных жителей работали 18 человек (12 мужчин и 6 женщин), безработных не было. Среди 9 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Монастырь Св. Марии Магдалины (XII век). Исторический памятник с 2010 года
 Старая церковь монастыря Св. Марии Магдалины. Исторический памятник с 1993 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона